Margaret Lanterman (nascuda Coulson), més coneguda com a la dona del tió (Log Lady), és un personatge de la sèrie de televisió Twin Peaks (1990-2017), creada per Mark Frost i David Lynch.  És interpretada per Catherine E. Coulson i va aparèixer en les dues temporades del programa, la pel·lícula precuela Twin Peaks: Els últims dies de Laura Palmer i la sèrie de 2017.

Referències 

Personatges de ficció